A Chave de duplas mistas do Torneio de Roland Garros de 2015 teve Anna-Lena Grönefeld e Jean-Julien Rojer como defensores do título.
Bethanie Mattek-Sands e Mike Bryan ganharam o título, derrotando Lucie Hradecká e Marcin Matkowski na final, 7–6(7–3), 6–1.

Cabeças-de-chave

  Sania Mirza /  Bruno Soares (Primeira Rodada)
  '''Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (Campeões)
  Elena Vesnina /  Nenad Zimonjić (Primeira Rodada)
  Andrea Hlaváčková /  Marc López ''(Primeira Rodada)

<ol start="5">
 Caroline Garcia /  Bob Bryan ''(Primeira Rodada)
 Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor ''(Segunda Rodada)
 Tímea Babos /  Alexander Peya ''(Quartas-de-finais)
 Martina Hingis /  Leander Paes ''(Segunda Rodada)

Chave Principal

Finals

Metade Superior

Metade Inferior

Ligações externas
 Chaves 

D
Torneio de Roland Garros - Duplas mistas
Competições desportivas mistas